Irakleio kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Irakleio, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Irákleio (kommunhuvudort i Grekland), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Iráklion (ort i Grekland), Mellersta Makedonien, Nomós Thessaloníkis,